Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi Women's Open) van 2015 vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2015 in de Chinese stad Nanchang. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Peng Shuai was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, die door middel van een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won de titel. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Taiwanese Chang Kai-chen in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Nanchang op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de eerste sinds tweeën­half jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chuang Chia-jung en Junri Namigata had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Namigata speelde samen met Erika Sema – dit team strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Chang Kai-chen en Zheng Saisai won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het als eerste geplaatste koppel Chan Chin-wei en Wang Yafan in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chang had daarnaast al vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Chinese Zheng een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Nanchang 2015
Nanchang